

Sigle 
 Nati per leggere  – iniziativa pedagogica e culturale non profit per la promozione della lettura ad alta voce 
 National Party of Australia – Partito Nazionale d'Australia, partito politico australiano
 National Physical Laboratory  – laboratorio nazionale per le unità di misura per il Regno Unito
 Netscape Public License  – licenza free software
 Nigerian Premier League  – massimo campionato di pallacanestro della Nigeria
 Non performing loans (crediti deteriorati) per i quali la riscossione è incerta sia in termini di rispetto della scadenza sia per l'ammontare dell'esposizione

Codici 
 NPL – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di New Plymouth (Nuova Zelanda)
 npl – codice ISO 639-3 della lingua nahuatl di Puebla sudorientale
 NPL – codice ISO 3166-1 alpha-3 del Nepal